RE6 est un sigle de deux lettres suivies d'un chiffre. Il peut faire référence à:
 Resident Evil 6, un jeu vidéo
 Sixième rapport d'évaluation du GIEC (GIEC RE6), un rapport publié en 2022 destiné à évaluer et synthétiser les informations scientifiques, techniques et socio-économiques relatives au réchauffement climatique

Sigle de 3 caractères